Château de sable est un court métrage produit par l'École supérieure des métiers artistiques en 2015 et réalisé par Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, Julien Paris, et Sylvain Robert.

Synopsis 
Dans un désert de sable, plusieurs soldats ont pour mission de protéger une magnifique perle. Lorsqu'une énorme créature surgit, ils tentent coûte que coûte de l'empêcher de s'en emparer.

Fiche technique 
 Titre : Château de sable
 Réalisation et scénario : Quentin Deleau, Lucie Foncelle, Maxime Goudal, Julien Paris, Sylvain Robert
 Production : ESMA
 Format : couleur
 Durée : 5 min 43 s
 Enregistrement et mixage : Studio des Aviateurs
 Musique : Elio Antony
 Date de sortie : 2015

Distinction 
En 2017, Château de sable a été diffusé sur Canal+, et au Futuroscope

Sélections 
 Sélection au Festival international du film d'animation d'Annecy (2016)
 Sélection officielle, au 
 Sélection au Filmets Badalona Film Festival (Barcelone)
 Sélection « Meilleur Film Etudiant – VFX/CGI » au Paris Digital Summit

Prix 

 Prix de la « Best Visual Effects » au Aniwow festival
 Prix du public - Festival Séquence Court Métrage
 Festival Polycule 2016 (Bruxelles) – Prix du public
 Amazon Audience Award à l'ITFS Stuttgart 2016
 Best Visual Effects Short – Animayo Festival 2016
 Mention Spéciale du Jury Jeune au  du film d'animation de Bourg en Bresse
 Prix du Jury 2016 – Festival de Tournus
 Prix du public animation au festival Trolls et Légendes
  édition de La Nuit Du Court Métrage ! (2018)

Notes et références

Liens externes 
 
 https://www.sidefx.com/community/esma-chateau-de-sable/

Film français sorti en 2014
Film fantastique français
Court métrage d'animation français
Sable dans la culture